

Cinéma 
 Myster Mask § Liste des épisodes (1991-1992)
 Gorg et Lala § Quatrième saison (Mai-Juillet 2012)